Па́вел Зу́бов:
 Зубов, Павел Александрович (род. 1988) — российский футболист.
 Зубов, Павел Васильевич (1862—1921) — русский термохимик, нумизмат, скрипач, меценат.
 Зубов, Павел Владимирович (род. 1973) — российский хоккеист и тренер.